Bertschikon bei Attikon, localité de la commune suisse de Wiesendangen, dans le canton de Zurich ;
 Bertschikon bei Gossau, localité de la commune suisse de Gossau, dans le canton de Zurich.

Homonymie de localités